Dôle (wijn), een wijn uit Zwitserland
 La Dôle, een berg in Zwitserland
 Mareuil-en-Dôle, een gemeente in Aisne, Frankrijk
 de oude schrijfwijze van de Franse stad Dole (Jura)

Zie ook

 Dole (doorverwijspagina)